Drak je jedním z 12 zvířat, která se objevují v čínském zvěrokruhu. Podle zvířat zvěrokruhu jsou také nazývány roky čínského kalendáře. Rok draka je považován za nejšťastnější rok čínského zvěrokruhu. Je také považován za rok zlomový, ve kterém dochází k přelomovým událostem.

Roky a pětileté elementy 

O lidech narozených v následujících časových intervalech můžeme říci, že se narodili v "Roce draka".

 16. února 1904 – 3. února 1905: Drak, element dřevo
 3. února 1916 – 22. ledna 1917: Drak, element oheň
 23. ledna 1928 – 9. února 1929: Drak, element země
 8. února 1940 – 26. ledna 1941: Drak, element kov
 27. ledna 1952 – 13. února 1953: Drak element voda
 13. února 1964 – 1. února 1965: Drak, element dřevo
 31. ledna 1976 – 17. února 1977: Drak, element oheň
 17. února 1988 – 5. února 1989: Drak, element země
 5. února 2000 – 23. ledna 2001: Drak, element kov
 23. ledna 2012 – 9. února 2013: Drak, element voda
 10. února 2024 – 28. ledna 2025: Drak, element dřevo

Související články 
 Čínský kalendář
 Čínský zvěrokruh

Externí odkazy 
 

Čínský zvěrokruh